Bugangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bugangan, Semarang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Bugangan, Pekalongan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar